Ride de pression peut désigner :
 une ride de pression, une irrégularité de la banquise qui se forme sur les étendues d'eau gelées ;
 une ride de pression, une irrégularité de la lave qui se forme par la rétractation d'une importante masse de lave au cours de son refroidissement.